:
  (; IV век) — паломница в Святую землю, автор старейшей в Европе женской прозы.
  — синоним рода растений

См. также 
 Эгерия